Алексей Северцев:
 Северцев, Алексей Николаевич (род. 1961) — доктор медицинских наук, профессор.
 Северцов, Алексей Петрович (Северцев; 1789—1871) — герой Отечественной войны 1812 года.